Santa Justa peut désigner :
au Portugal :
Santa Justa, paroisse civile de la municipalité d'Arraiolos, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Santa Justa, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne (où est construit l'ascenseur de Santa Justa).
au Brésil :
le titre de « baron de Santa Justa » fut créé, par décret du  signé par l'empereur Pierre II, en faveur de Jacinto Alves Barbosa (1792-1872), important propriétaire terrien dans les provinces du Minas Gerais et Rio de Janeiro, dont les plantations étaient essentiellement consacrées à la culture du café. Ce titre de « baron de Santa Justa » faisait référence au nom d'une plantation située à Rio das Flores, municipalité de l'actuel État de Rio de Janeiro.
en Espagne :
San Pablo - Santa Justa est un des onze districts administratifs de Séville ;
La Gare de Santa Justa est la gare principale de la ville de Séville, nommé d'après Sainte Juste.

Voir aussi